Церква святого Йосафата Обручника — парафія і храм греко-католицької громади Микулинецького деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Заздрість Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
В лоні УГКЦ парафія діяла до 1946 року. Її відновлено у 1991 році. Храм перебудовано з костьолу у 2007 році. Архітектор — Михайло Нетриб'як, жертводавці — Богдан Тернопільський, Світлана Лі, парафіяни. Розписів у храмі нема, є лише образи різних живописців.

Храм освятив владика Василій Семенюк у 2007 році.

Єпископську візитацію при освяченні престолу у 2013 році здійснив митрополит Василій Семенюк.

При парафії діють: братство Матері Божої Неустанної Помочі та Вівтарна дружина.

У селі є Музейний комплекс «Родинна хата патріарха Йосифа Сліпого», Хресна дорога «Слідами патріарха Йосифа».

Парафія є власником новозбудованого та старого (1876) храмів. Проте внаслідок міжконфесійного конфлікту старим храмом користується громада ПЦУ, до якої належать 230 осіб.

Парохи 
 о. Микола Цегельський,
 о. Дмитрук,
 о. Дикайло,
 о. Панасюк,
 о. Процик,
 о. Михайло Кухарський,
 о. Петро Глібчук,
 о. Михайло Коробій,
 о. Віталій Дзьоба,
 о. Андрій Козак (з вересня 2005).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Заздрість (село)
Церкви святого Йосафата Обручника